Вилньов , от латински villa, със значението на „стопанство, имение или ферма“ с прилагателното име neuve, нов в женски род, със значението на ново стопанство, ново имение, свързан с испанското име Villanueva, Вилянуева, италианското име Villanova и каталонското име Vilanova, Виланова) може да се отнася за:

 Вилньов – град в Швейцария
 Вилньов – село и община в Северна Италия
 Жак Вилньов – канадски пилот от Формула 1
 Жил Вилньов – канадски пилот от Формула 1
 Жак Вилньов-старши – канадски пилот от Формула 1
 Жил Вилньов (писта) – автомобилна писта в Монреал, Канада
 Дени Вилньов (р. 1967) – канадски режисьор

Източници